Конер — фамилия

 Конер, Вильгельм (1817—1887) — немецкий археолог, географ и библиограф, библиотекарь Берлинского университета.
 Конер, Макс (1854—1900) — немецкий портретист.
 Конер, Сьюзан (род. 1936) — американская актриса.